Příjmení Gončarov () má více nositelů:

 Alexej Fjodorovič Gončarov (1879–1913), ruský šachista
 Ivan Alexandrovič Gončarov (1812–1891), ruský spisovatel
 Nikolaj Fjodorovič Gončarov (1900–1942), sovětský botanik
 Pjotr Konstantinovič Gončarov (* 1948), ruský sociolog, politolog a vysokoškolský pedagog 
 Vasilij Michajlovič Gončarov (1861–1915), ruský filmový režisér
 Vladimír Gončarov, ruský tanečník
 Alexander Gončarov (* 1960), americký matematik ukrajinského původu

Související články 
 (5361) Goncharov, asteroid